Меди́на-дель-Ка́мпо () — город, центр одноимённого муниципалитета в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 153,27 км². Население — 21632 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Покровителем города считается святой Антонин из Памье.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Medina del Campo — официальный сайт города.
 Fundación Museo de las Ferias. Medina del Campo

Муниципалитеты Вальядолида